

Presentación previa 
El eslovaco Andrej Martin fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en semifinales ante el primer cabeza de serie y eventual finalista, el austríaco Andreas Haider-Maurer.

El bosnio Damir Džumhur ganó el título, derrotando al austríaco Haider-Maurer en la final, 6–3, 6–3.

Cabezas de serie 

 Andreas Haider-Maurer (FINAL)
 Máximo González (Cuartos de final)
 Filippo Volandri ''(Primera ronda)
 '''Damir Džumhur (CAMPEÓN)

<li>  Norbert Gomboš (Semifinales)
<li>  Simone Bolelli (Primera ronda, retiro)
<li>  Aljaž Bedene (Baja)
<li>  Andrej Martin (Semifinales)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de San Benedetto 2014